Siracusa ist:
 die italienische Bezeichnung der sizilianischen Stadt Syrakus.
 der Name einer Familie, siehe Siracusa (Adelsgeschlecht)

Siracusa ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Victor Siracusa (1918–2000), Botschafter der Vereinigten Staaten
 Eufrosia Siracusa Valdaura, Tochter des Barons Vincenzo Siracusa
 Chiara Siracusa (* 1976), maltesische Sängerin
 Gérard Siracusa (* 1957), französischer Perkussionist, Schlagzeuger und Komponist

Siehe auch
 Siragusa